

Монровія — місто, штат Каліфорнія
 Монровія — місто, штат Індіана
 Монровія — переписна місцевість, штат Меріленд